

Biografia
Giornalista professionista, si occupa di politica, cultura e società. Dopo aver lavorato per dieci anni al settimanale Carta, ha collaborato con vari quotidiani e riviste e curato un blog sul sito di MicroMega. Attualmente lavora al Il Manifesto. È autore anche di libri e saggi.

Opere
 2011 - L'alba degli zombie. Voci dell'Apocalisse: il cinema di George Romero, con Danilo Arona, Selena Pascarella, Gargoyle Editore.
 2012 - Su due piedi. Camminando per un mese attraverso la Calabria, Rubettino Editore.
 2013 - Sex Pistols. No future, Arcana editore.
 2013 - Un Grillo qualunque. Il Movimento 5 Stelle e il populismo digitale nella crisi dei partiti italiani, Castelvecchi Editore. 
 2013 - Guida alla Roma ribelle, con Rosa Mordenti, Viola Mordenti, Lorenzo Sansonetti, Voland editore 
 2014 - Cervelli sconnessi. La resistibile ascesa del net-liberismo e il dilagare della stupidità digitale, Castelvecchi Editore.
 2014 - Breaking Beppe. Dal Grillo qualunque alla guerra civile simulata, Castelvecchi editore.
 2015 - Al palo della morte. Storia di un omicidio in una periferia meticcia, Edizioni Alegre.

Note

Collegamenti esterni
Scheda autore

Autori di gialli britannici
Newton Compton Editori